Озеренск — название населённых пунктов в России:

 Озеренск — деревня в Ельнинском районе Смоленской области.
 Озеренск — деревня в Глинковском районе Смоленской области.